Ле́нин може да се отнася за:

 Владимир Илич Ленин (1870–1924) – руски революционер, водач на болшевишката партия, пръв министър-председател на Съветския съюз и създател на идеология, останала в историята с името ленинизъм;
 „Ленин“ – най-високата морална държавна награда в СССР;
 „Ленин“ – атомен ледоразбивач.